

Astronomia
 9851 Sakamoto – asteroide della fascia principale

Persone

Fumetti
Shin'ichi Sakamoto – fumettista giapponese

Musica
Kyū Sakamoto – cantante giapponese
Ryūichi Sakamoto – compositore giapponese

Sport
Hayato Sakamoto – giocatore di baseball giapponese
Kōji Sakamoto – calciatore giapponese
Kōki Sakamoto – ginnasta giapponese
Yuji Sakamoto – wrestler giapponese

Storia
Sakamoto Ryōma – samurai giapponese

Televisione
Chika Sakamoto – doppiatrice giapponese
Maaya Sakamoto – doppiatrice e cantante giapponese

Personaggi immaginari
Kappei Sakamoto – personaggio tratto dal fumetto Dash Kappei
Sakamoto – personaggio della serie animata Maison Ikkoku
Yūji Sakamoto – personaggio tratto dal fumetto Baka to test to shōkanjū
Ryūji Sakamoto – personaggio del videogioco Persona 5